Příjmení Zadrobílek nosí více osobností:

 Ladislav Zadrobílek (* 1916) – český vojenský pilot, letec RAF,
 Gerhard Zadrobilek (* 1961) – rakouský cyklistický závodník,
 Josef Zadrobílek – český regionální politik, starosta Hradce Králové,
 Vladislav Zadrobílek, pseudonym D. Ž. Bor (1932–2010) – český básník, prozaik, nakladatel, hermetik, hudebník, malíř a kulturní organizátor.

Česká příjmení